John J. Delaney (1878–1948) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Delaney (ur. 1956) – amerykański polityk z Florydy
 John Delaney (ur. 1963) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Maryland
 John Delaney (ur. 1967) – irlandzki piłkarz, prezes związku piłki nożnej